Stanisław Walewski (zm. 1770) – kasztelan spycimierski
 Stanisław Walewski (1849–1896) – naczelnik cywilny powiatu piotrkowskiego w powstaniu styczniowym 1863 roku